Le nom Stévart ou Stevart provient du nom Estève.

Variantes:
Stevaert, Stévaert (forme flamande)
Stavart

Patronyme

Stevaert 
Steve Stevaert (1954-2015), homme politique belge.

Patronyme français